Фле () — название или часть названия населённых пунктов Франции:
 Фле (Кот-д’Ор) — коммуна в департаменте Кот-д’Ор
 Фле (Сарта) — коммуна в департаменте Сарта

См. также 
 Dampierre-et-Flée, in the Côte-d'Or department
 L'Hôtellerie-de-Flée, in the Maine-et-Loire department
 La Ferrière-de-Flée, in the Maine-et-Loire department
 Saint-Sauveur-de-Flée, in the Maine-et-Loire department